Саргасум (Sargassum) — рід бурих водоростей (Phaeophyceae) з родини саргасових (Sargassaceae).
 Саргаси космосу () — науково-фантастичний роман американської письменниці Андре Нортон.
 Саргас (зоря) або Тета Скорпіона: білий яскравий гігант спектрального класу F.